Bernard Calvino (1956-) est un biologiste français, spécialiste de physiologie.
Eva Mameli Calvino (1886-1978), est une botaniste italienne.
 Italo Calvino (1923-1985) est un écrivain italien et un philosophe du .